Stratigrafia può essere:
 Stratigrafia – in geologia branca dello studio e datazione delle rocce
 Stratigrafia –  in archeologia metodo di studio del deposito archeologico applicato nello scavo
 Stratigrafia – in radiologia, particolare tipo di tomografia

Altri progetti